Gegenfurtner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gegenfurtner (* 1959), deutscher Polizeibeamter und Präsident der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 Karl Gegenfurtner (* 1961), deutscher Psychologe
 Wilhelm Gegenfurtner (* 1946), katholischer Priester, emeritierter Dompropst und Generalvikar des Bistums Regensburg